Bolyartsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Болярци) :
Bolyartsi, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Bolyartsi, village bulgare de l'obchtina de Sadovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Bolyartsi, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna.